Кри́стофер «Крис» Грэ́ттон (; 5 июля 1975, Брантфорд, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Завершил игровую карьеру в 2009 году.

Является двоюродным братом Джоша Грэттона.

На драфте НХЛ 1993 года был выбран в 1 раунде под общим 3 номером командой «Тампа Бэй Лайтнинг». 14 августа 1997 года как свободный агент подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». 12 декабря 1998 года обменян в «Тампу Бэй Лайтнинг». 9 марта 2000 года обменян в «Баффало Сэйбрз». 10 марта 2003 года обменян в «Финикс Койотис». 9 марта 2004 года обменян в «Колорадо Эвеланш». 12 августа 2005 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Флоридой Пантерз».

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Международные

Личные 
Юниорская карьера

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Кингстон Фронтенакс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой